

Povijest 
 Batavia, stari naziv za Jakartu, gl. grad Indonezije iz vremena nizozemske kolonizacije

Naselja u SAD-u 
 Batavia (Kalifornija)
 Batavia (Illinois)
 Batavia (Iowa)
 Batavia (Michigan)
 Batavia (New York)
 Batavia (Ohio)
 Batavia (Wisconsin)